Werkzeuge, Vorrichtungen und Maschinen, die von Amateuren im Privathaushalt eingesetzt werden, um Textilien aller Art zu schaffen oder zu verzieren. Die angewandten Techniken dieser sogenannten Handarbeiten sind auch in der Liste textiler Handarbeiten zusammengestellt.

Siehe auch 
 Liste der Geräte im Textilhandwerk
 Liste der Textilindustriemaschinen

Handarbeit
!
Textil
Textil